Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Lincoln County steht für:

 Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Lincoln County (Colorado)
 Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Lincoln County (Minnesota)
 Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Lincoln County (Missouri)
 Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Lincoln County (Oregon)
 Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Lincoln County (South Dakota)
 Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Lincoln County (Wisconsin)